Nairobi steht für:

 Nairobi, Stadt in Kenia
 Nairobi (Fluss), Fluss in Kenia
 Nairobi County, County in Kenia